Nueva Tenochtitlán bezeichnet:

 Nueva Tenochtitlán (Cintalapa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Nueva Tenochtitlán (Tuzantán), Ort in Chiapas, Mexiko
 Nueva Tenochtitlán (Hidalgo), Ort in Hidalgo, Mexiko